Эдуард Варданян:
 Варданян, Эдуард Герасимович (1934—1993) — советский футболист.
 Варданян, Эдуард (род. 1982) — армянский футболист. Примечания